Берт Сотлар (Кочевје, 4. фебруар 1921 — Љубљана, 10. јун 1992) је био југословенски филмски и позоришни глумац. Члан је првог уметничког ансамбла Југословенског драмског позоришта од његовог оснивања. У Београд је, заједно са тадашњом супругом, глумицом Соњом Хлебш, дошао на позив Бојана Ступице.

Филмографија 

Дугометражни филм  |  ТВ филм  |  ТВ серија  
{| class="wikitable"  style="text-align:center;"
!
!1940
!1950
!1960
!1970
!1980
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|2
|12
|12
|12
|7
|45
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|0
|0
|1
|3
|4
|8
|-
! style="text-align:left;" | ТВ мини серија
|0
|0
|0
|3
|1
|4
|-
! style="text-align:left;" | Кратки филм
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|2
|12
|13
|19
|13
|59
|}

{| class="wikitable"  style="text-align:left;"
|+Дугометражни филм
! style="width: 3em;" |
! style="width: 21em;" |Назив
!  style="width: 16em;" |Улога
|-
! 1949
| Прича о фабрици
| Тужилац
|-
! 1949
| Мајка Катина
| Јоргос
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1950-te  ▲
|-
! 1950
| Језеро
| Инжењер
|-
! 1952
| Свет на Кајжарју 
| Тјос
|-
! 1955
| Три приче 
| 
|-
! 1955
| Тренуци одлуке  
| 
|-
! 1956
| Не окрећи се сине
| Невен Новак
|-
! 1956
| У мрежи
| Нико
|-
! 1958
| Цеста дуга годину дана
| Емил Козма
|-
! 1958
| Рафал у небо
| Вељко
|-
! 1959
| Три четвртине Сунца
| Славо
|-
! 1959
| Добри стари клавир 
| Партизански командант
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1960-te  ▲
|-
! 1961
| Насиље на тргу
| Партизански вођа
|-
! 1962
| Тог лепог дана
| Стефуч
|-
! 1962
| Козара
| командир Вукша
|-
! 1963
| Срећно Кекец!
| Отац
|-
! 1963
| Двоструки обруч
| Крешимир Лисац
|-
! 1964
| Добра коб
| Ален Хигинс
|-
! 1964
| Не плачи, Петре
| Ловро
|-
! 1965
| Луција
| Гаспер
|-
! 1968
| Сарајевски атентат
| Фердинанд
|-
! 1969
| Дружина Сињега галеба
| 
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1970-te  ▲
|-
! 1973
| Јесење цвеће
| Босјтан Пресечник
|-
! 1973
| Сутјеска
| Барба
|-
! 1973
| Со
| Инг Крајанец (као Берт Сотлер)
|-
! 1974
| Црвени удар
| Краус
|-
! 1976
| Четири дана до смрти
| Ђура Ђаковић
|-
! 1976
| Идеалист
| градоначелник Блатног Дола
|-
! 1978
| Окупација у 26 слика
| Стијепо
|-
! 1978
| Судбине
| 
|-
! 1979
| Драга моја Иза
| Отац Новак
|-
! 1979
| Тражења
| 
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1980-te  ▲
|-
! 1982
| Киклоп
| 
|-
! 1982
| Десети брат
| Крјавељ
|-
! 1982
| Борба са вртачом
| Дихур
|-
! 1984
| Весела свадба
| Томпа
|-
! 1987
| Живела слобода
| Фратар
|}

{| class="wikitable"  style="text-align:left;"
|+ТВ филм
! style="width: 3em;" |
! style="width: 21em;" |Назив
!  style="width: 16em;" |Улога
|-
! 1980
| Хусинска буна
| Карло
|-
! 1987
| Љубав нас све води у пропаст 
| Брентал
|-
! 1988
| -{P.S. Post Scriptum}-
| Глумац
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1921.
Умрли 1992.
Југословенски глумци
Словеначки глумци
Добитници награде Златна арена
Добитници награде Славица
Југословенско драмско позориште